La rivolta delle gladiatrici (The Arena) –  film del 1974 diretto da Steve Carver e da Joe D'Amato
 The Arena – film del 2001 diretto da Timur Bekmambetov